Фрідріх Цельнік, , також Фредерік Целнік, , (* , Чернівці — † , Лондон) — німецький актор, режисер і кінопродюсер.

Біографія 
Цельнік закінчив школу в Чернівцях, успішно навчався на юриста у Відні і захоплювався театром. Працював на багатьох театральних сценах Берліна, з 1910 року перебував у трупі Оскара Местера.

У 1910-ті роки Цельнік прославився в кіно. У 1917 році він одружився з польською актрисою Лією Марою і зробив її кінозіркою. В цей же час перестав зніматися і зайнявся режисурою та кінопродюсерською діяльністю. Поряд з екранізаціями творів класичної літератури («Анна Кареніна» (1920), «Ткачі» (1927)) Фрідріх Цельнік випускав фільми розважального змісту, в тому числі багато оперет.

Цельнік остаточно покинув Німеччину з дружиною в 1933 році і знімав кіно в Англії та Голландії. Отримавши британське громадянство, змінив своє ім'я на «Фредерік». Після 1940 року займався виключно продюсерською діяльністю.

Фільмографія

Актор

Режисер

Посилання 
 
 filmportal.de

Персоналії за алфавітом
Уродженці Чернівців
Німецькі актори
Британські актори
Німецькі кінорежисери
Британські кінорежисери
Нідерландські кінорежисери
Чернівецькі євреї
Українські євреї Німеччини
Українські євреї Англії